59-й чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995 года проходил в Швеции с 23 апреля по 7 мая. Команды играли по формуле, установленной перед чемпионатом мира 1992 года. Сначала все сборные были поделены на две группы по шесть команд и играли по круговой системе. Затем четыре лучшие сборные из каждой группы играли по олимпийской системе на выбывание, начиная соответственно с четвертьфинала. Для определения третьего места проводился отдельный матч. Также проводился матч для выявления команды, занявшей последнее место и покидающей элиту в следующем году.

Финляндия стала чемпионом мира, победив в финале сборную Швеции со счётом 4:1.

Матчи чемпионата проходили в Евле («Гавлеринкен Арена», вмещавшая 8 265 человек) и Стокгольме («Глобен», вмещавшая 14 000 зрителей).

Предварительный этап

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Матчи за выживание

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший вратарь:  Ярмо Мюллюс
 Лучший защитник:  Кристер Ульссон
 Лучший нападающий:  Саку Койву

Символическая сборная турнира 
 Вратарь:  Роман Турек 
 Защитники:  Тимо Ютила —  Томми Шёдин
 Нападающие:  Йере Лехтинен —  Саку Койву —  Вилле Пелтонен

Приз «Справедливой игры» 
 Сборные Чехии и Швеции

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Группа B чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995
 Группа C1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995
 Группа C2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995

Ссылки 
 hockeyarchives.info/